Proof — американський репер, засновник гурту D12. Нижче наведено його сольну дискографію та релізи у складі різних колективів.

Сольна дискографія

Студійні альбоми

Мініальбоми 
 2002: Electric Cool-Aid: Acid Testing EP

Вінилові сингли 
 1996: Anywhere
 2002: One, Two 
 2005: M.A.D. 
 2005: Gurls wit da Boom

Мікстейпи 
 2003: 23 Days of Hell (I Killed Spiderman)
 2003: Make My Day (Гост: DJ Butter)
 2005: Grown Man Shit
 2006: Hand 2 Hand: The Official Mixtape Instruction Manual (Компіляція різних виконавців; гост: Proof)
 2006: Liv N Proof Mixtape: 2300 Milez Between Seattle & Detroit (Разом із Livio)
 2008: Mayor of Detroit
 2010: Time a Tell

Гостьові появи 
 1992: Bassmint Productions за участі Proof — «Artificial Flavour»
 1992: Eminem та Proof — «Vanilla Ice vs. MC Hammer»
 1995: Soul Intent за уч. Proof — «Fuckin' Backstabber»
 1995: Goon Sqwad за уч. Proof — «Good Lookin'»
 1996: Bombshell за уч. Proof — «Introduction»
 1996: Bombshell за уч. Proof — «What You Talkin' Bout?» (Interlude)
 1996: Bombshell за уч. Proof — «You Can't Hide»
 1996: Poe Whosaine за уч. Proof — «No Doubt»
 1996: Slum Village за уч. Proof — «5 Ela (Remix)»
 1997: Eminem, Proof, Bugz та Almighty Dreadnaughts — «Desperados»
 1997: Eminem, Proof, B-Flat та Eye-Kyu — «Dumpin'»
 1997: T. Stuckey за уч. Proof — «Motor City Anthem»
 1999: DJ Carl за уч. Proof — «Interlude»
 2000: Proof, Bizarre, Royce da 5'9" та Lab Animalz — «Da 4 Horsemen»
 2002: Lola Damone за уч. Proof — «Bounce Bounce»
 2002: Philpot за уч. Proof — «Time Flies»
 2002: PMC & Money за уч. Proof — «Stainless»
 2003: Joey Zozza за уч. Kon Artis та Proof — «Whirlwind»
 2003: Dogmatic за уч. Proof — «Murdering You»
 2004: Obie Trice за уч. Proof — «Unborn Soldier»
 2004: Da Omen за уч. Proof — «Kool with Me»
 2004: The Game за уч. Proof — «We Comin'»
 2005: Trick-Trick за уч. Eminem та Proof — «No More to Say»
 2006: Chino XL за уч. Proof — «Our Time»
 2006: Liquidsilva за уч. Proof — «Sick as They Come»
 2007: Twiztid за уч. Proof — «How I Live»
 2007: Dogmatic за уч. Proof та J-Hill — «Thug Shit»
 2007: Dogmatic за уч. Proof та Kuniva — «Grand Theft Auto»
 2008: Ras Kass за уч. Proof — «Ups N Downs»
 2008: Trick-Trick за уч. Kid Rock, Proof та Esham — «2getha 4Eva!!!»
 2009: Dogmatic за уч. Proof та Obie Trice — «We Don't Like You»

Відеокліпи 
 2005: «Gurls wit da Boom»

Релізи у складі D12 
 1997: The Underground EP
 2001: Devil's Night
 2003: D12 Limited Edition Mixtape
 2004: D12 World

Релізи у складі 5 Elementz 
До складу 5 Elementz (також відомий як 5 Ela), першого гурту репера, входили сам Пруф, Thyme та Mudd. Невдовзі виконавець зосередився на роботі з D12. Колектив продовжив свою діяльність без нього. У 2008 р. вийшов черговий студійний альбом …Will Be Televised.

 1995: The Album That Time Forgot
 1996: Yeaster Years

Пісні з релізів інших виконавців

Релізи у складі Promatic 
Promatic — реп-дует, до складу якого входили Proof та Dogmatic.
 2002: Promatic
 2010: So High

Пісні з релізів інших виконавців

Офіційно невидані пісні 
 «2 Way Jackin»
 «Come One Come All»
 «The Kids»
 «They Don't Care About Us» (за участі Madd Kapp)
 «Whuts Beef»
 «Why Do You Hate Me»

Посилання 

Proof
Proof